Рентоспрямованість або гонитва за рентою — це збільшення чиєгось наявного багатства без створення нових багатоств.
Рентоспрямовані дії мають від'ємний вплив на суспільство. У наслідку вони зменшують економічну дієвість через поганий , зменшене утворення багатств, втрачений прибуток держави, підвищення економічної нерівності, і можливий занепад держави.

Спроби регуляторного захоплення, щоб отримати примусову монополію можуть обернутись перевагою для шукача ренти на ринку разом з тим спричинивши негаразди для некорумпованих суперників. Це одна з багатьох можливих рентоспрямованих поведінок.

Примітки 

Фактори виробництва